Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1956 se dispute à Berkeley du 22 au .

Shirley Bloomer remporte le simple dames. En finale, elle bat Dorothy Bundy.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shirley Bloomer et Marta Hernández.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1956
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1956
Septembre 1956